Онсе де Мајо има више значења:

 Онсе де Мајо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Онсе де Мајо, Ранчо Ескондидо (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Онсе де Мајо, Лос Ојонес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику